B5 може значити:

 Вітамін B5 — Пантотенова кислота.
 B5 — формат паперу.